Чари — «чаклунство», «чарівництво», «ілюзія».
 Аширов Чари (10 грудня 1910 — ?) — туркменський поет і перекладач.
 Чари — село в Словаччині, громада округу Сениця, Трнавський край.
 «Чари» — культовий американський телесеріал, більш відомий під назвою «Усі жінки — відьми».
 «Чари» — комікси, що є офіційним продовженням популярного американського телесеріалу, більш відомого під назвою «Усі жінки — відьми».